La Coppa di Israele 2000-2001 è la 41ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Ashkelon Sports Arena di Ascalona.

Primo turno 
Le squadre eliminate al primo turno sono: Maccabi Karmiel, Hapoel Holon, Maccabi Hadera, Hapoel Tel Aviv, Elitzur Rishon LeZion, Maccabi Ashdod, Elitzur Maccabi Barak Netanya, Ironi Kiryat Ono

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Ligat ha'Al 2000-2001

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2000
Pallacanestro nel 2001
Coppa di Israele di pallacanestro maschile